Consorti dei sovrani di Napoli, elenco delle regine consorti dei Re di Napoli, fino alla costituzione del Regno delle Due Sicilie.
 Consorti dei sovrani di Sicilia, elenco cronologico dei consorti dei sovrani e sovrane del Regno di Sicilia, dalla conquista normanna alla costituzione del Regno delle Due Sicilie.
 Consorti dei sovrani del regno delle Due Sicilie, elenco cronologico delle consorti dei sovrani dell'omonimo regno.

Pagine correlate 

 Sovrani di Napoli e Sicilia